Мерисуо — болото в Пряжинском районе Республики Карелия, болотный памятник природы. Болото относится к особо охраняемым природным территориям ООПТ в Карелии.

Характеристика, описание и значимость объекта

Характеристика объекта 
Болото создано 31 октября 1991 года на основании Постановления Совета Министров Карельской АССР от 31.10.1991 № 302 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к государственным памятникам природы республиканского значения».

Общая площадь ООПТ — 487,4 га. Площадь охраняемой зоны — 267,0 га. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 3487 (юго-восточная часть).

Болото находится в 3 км на север от посёлка Крошнозеро, в 15 км на юг от посёлка Эссойла.

Описание и значимость 
Представляет собой болотную систему, состоящую из олиготрофных сфагновых грядово-мочажинных и мезотрофных травяносфагновых болот. Имеет важное рекреационное значение для жителей Пряжинского района и города Петрозаводск. Охрана ценного ягодника клюквы и морошки.

Охрана объекта 
Запрещены, в том числе в охранной зоне, все виды лесопользования, мелиорация, сбор растений, внесённых в Красные книги, строительство дорог и других сооружений. Разрешён сбор ягод в установленные сроки.

Литература 
 
 Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга. Г. Александров, К. Кобяков, А. Марковский, М. Носкова, В. Мамонтов, О. Ильина, А Веселов, О. Турунен, А. Столповский, А. Федоров, В. Латка, О. Харченко, Г. Иванюк, Д. Смирнов, Д. Ковалёв, Е. Пилипенко, Е. Чуракова, И. Вдовин, О. Волкова, Р. Чемякин, С. Филенко, С. Эрайя, Т. Холина. ООО «Северо-Западный Печатный Двор» (2011): 508.
 Постановление Совета Министров Карельской АССР от 24.05.1989 № 147 «Об отнесении типичных, уникальных и ягодных болот к государственным памятникам природы местного значения».
 Постановление правительства Республики Карелия от 30.06.2009 № 145-П «О некоторых болотных памятниках природы и признании утратившими силу отдельных положений постановления Совета Министров Карельской АССР от 24 мая 1989 года N 147».

Примечания

Ссылки 
 

Болота Карелии
Памятники природы Карелии
Водные объекты Пряжинского района
Бассейн Шуи